Лазу́рский — фамилия. Известные носители:

 Лазурский, Александр Фёдорович (1874—1917) — русский врач и психолог, разработавший характерологию.
 Лазурский, Вадим Владимирович (1909—1994) — советский график, художник книги и шрифта, создатель «Гарнитуры Лазурского».